Mandø – wyspa na Morzu Północnym,
 Mando – grecka piosenkarka,
 Mando –  imprint Wydawnictwa WAM